Odo II van Troyes, graaf van Troyes (876)
 Odo II van Blois, graaf van Blois, Dunois, Tours (1004-1037), Champagne en Meaux (1021-1037)
 Odo II van Lausitz, markgraaf van Lausitz (1030-1032)
 Odo II van Champagne, graaf van Champagne-Troyes en Meaux (1048-1066) en Aumale (1069-1115)
 Odo van Porhoët, regent van Bretagne (1148-1156)
 Odo II van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1143-1162)
 Odo II van Champlitte (+1204), Frans kruisvaarder